Hyp ou HYP peut faire référence à :

 , terme historique utilisé pour désigner les équipes de football américain universitaire de Harvard, Yale et Princeton
 , un groupe de rock philippin
 Hydroxyproline, un acide aminé
 Parti de l'élévation du peuple (turc : ), un parti politique en Turquie
 Hyp, un personnage de la série The Land Before Time
Homonymie